Název Domašín nebo Domašin má více sídel:
 Domašín (okres Chomutov), obec v okrese Chomutov

 Domašín (Vlašim), část města Vlašim v okrese Benešov
 Domašín (Štědrá), část obce Štědrá v okrese Karlovy Vary
 Domašín (Studená), část obce Studená v okrese Jindřichův Hradec
 Domašín (Černíkovice), část obce Černíkovice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Domašín (Dobruška), část obce Dobruška v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Domašin (okres Užhorod), někdy také Domašín, ves v okrese Užhorod v Zakarpatské oblasti Ukrajiny

kopce a vrchy
 Domašín (Malá Fatra), slovenský kopec v Malé Fatře
 Domašínský meandr

Externí odkazy